Scotton (Lincolnshire)
 Scotton (Richmondshire)
 Scotton (Harrogate)